Il doppio del torneo di tennis Morocco Tennis Tour 2008, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitori Guillermo García López e Mariano Hood che hanno battuto in finale Marc Fornell-Mestres e Caio Zampieri 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Yves Allegro /  Horia Tecău (quarti di finale)
 Johan Brunström /  James Cerretani (quarti di finale)

 Thomaz Bellucci /  Bruno Soares (primo turno)
 Jean-Julien Rojer /  Marcio Torres (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Morocco Tennis Tour 2008